Gondosari (Gebog)
 Gondosari (Punung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing